Old Stone Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Stone Church (Massachusetts), ID-Nr. 73000329
 Old Stone Church (Missouri), ID-Nr. 73002274
 Old Stone Church (New Jersey), ID-Nr. 77000860
 Old Stone Church (North Dakota), ID-Nr. 96000311
 Old Stone Church (Ohio), ID-Nr. 73001414
 Old Stone Church (Frederick County, Virginia), ID-Nr. 01000689
 Old Stone Church (Winchester County, Virginia), ID-Nr. 77001538
 Old Stone Church (West Virginia), ID-Nr. 72001286